Lambertville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lambertville (Michigan)
Lambertville (New Jersey)